Cars steht für:
 eine französische Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, siehe Cars (Gironde)
 Cars (Film), einen US-amerikanischen Animationsfilm der Pixar-Studios (2006)
 dessen Fortsetzung Cars 2 (2011)
 Cars 3: Evolution (2017), die zweite Fortsetzung
 The Cars, eine US-amerikanische New-Wave- und Pop-/Rockband (1976–1988)
 Cars (Lied), einen Nummer-eins-Single-Hit von Gary Numan

Cars ist der Familienname folgender Personen:
 Guy des Cars (1911–1993), französischer Schriftsteller
 Laurence des Cars (* 1966), französische Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Max Cars (1894–1961), deutscher Vorsitzender einer jüdischen Landesgemeinde 

CARS ist die Abkürzung für:
 Car Allowance Rebate System, Bewilligungssystem für Kraftfahrzeug-Abwackprämien in den USA
 Cayman Amateur Radio Society, kaimanischer Amateurfunkverband
 Coherent anti-Stokes Raman spectroscopy (Kohärente Anti-Stokes-Raman-Spektroskopie), spektroskopisches Untersuchungsverfahren
 Compensatory anti-inflammatory response syndrome (Kompensatorisches anti-inflammatorisches Response-Syndrom), Reaktion des Immunsystems nach einer Entzündung
 Computer Assisted Radiology and Surgery (Computerassistierte Radiologie und Chirurgie), ein jährlicher internationaler wissenschaftlicher Kongress
 Cyprus Amateur Radio Society, siehe Zypriotischer Amateurfunkverband

CARS